Bunning ist der Familienname von

 Jim Bunning (1931–2017), US-amerikanischer Profi-Baseballspieler und späterer Politiker 
 Hermann Bunning (1868–1930), deutscher Architekt mit Werken in Berlin

Siehe auch:
 Bunning Hill
 Bunnings Warehouse
 Bünning